Barnaby ist:

 ein männlicher Vorname, die englische Variante von Barnabas
 Barnaby (New Brunswick) eine Siedlung in New Brunswick, Kanada 
 Barnaby River, in New Brunswick, Kanada 
 Barnaby Records, ein amerikanisches Plattenlabel
 Barnaby (Comic), ein amerikanischer Zeitungscomic
 der Name der Titelfigur der britischen TV-Serie Inspector Barnaby (Midsomer Murders)

Barnaby ist der Familienname folgender Personen:

 Daundre Barnaby (1990–2015), kanadischer Leichtathlet
 Frank Barnaby (1927–2020), britischer Experte für Atomwaffen, Schriftsteller
 Gregory Barnaby (* 1991), italienischer Triathlet
 Jeff Barnaby (1976–2022), kanadischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmeditor
 Matthew Barnaby (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Nathaniel Barnaby (1829–1915), Chefkonstrukteur der Royal Navy

Siehe auch:

 Barnby